Sunken Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sunken Island (Florida)
 Sunken Island (New Hampshire)
 Sunken Island (New York)
 Sunken Island (Vermont)
 Sunken Island (Virginia)

Siehe auch:
 Loon Island (New York)